Васи́лий Алекса́ндрович Банты́ш (1858 — 1915) — изюмский уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы от Харьковской губернии.

Биография 

Происходил из потомственных дворян Харьковской губернии. Сын Александра Фёдоровича Бантыша (1828—1916) и Ольги Ивановны Хлоповой (1837—1889). Землевладелец Изюмского уезда (5000 десятин).

Среднее образование получил в реальной гимназии в Штутгарте, в 1884 году окончил Рижский политехнический институт со званием инженера-химика.

По окончании политехникума посвятил себя сельскому хозяйству и общественной деятельности. Избирался почётным мировым судьёй (с 1885), председателем Изюмской уездной земской управы и членом Екатеринославской губернской земской управы, изюмским уездным предводителем дворянства (1901—1909). В русско-японскую войну состоял уполномоченным от Всероссийского дворянского отдела Красного Креста.

В 1907 году был избран членом III Государственной думы от Харьковской губернии. Входил во фракцию октябристов. Состоял членом комиссий: по местному самоуправлению, сельскохозяйственной и по направлению законодательных предположений. С 6 декабря 1913 года состоял в чине действительного статского советника.

Скоропостижно скончался в 1915 году в своем имении Камышеваха.

Примечания

Источники 
 Харьковский адрес-календарь на 1901 год. — Харьков, 1901. — С. 134.
 Харьковский адрес-календарь на 1909 год. — Харьков, 1909. — С. 43.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862—1912. — Riga, 1912. — S. 82.
 Южный край, № 12680. — 1 (14) мая 1915 г. — С. 1.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Выпускники Рижского политехнического училища
Изюмские уездные предводители дворянства
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Почётные мировые судьи
Действительные статские советники